

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
 Il Nola ha scontato un punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
Il Brindisi ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Brindisi è poi stato ripescato.
Picerno e Fidelis Andria sono poi stati ripescati in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2021-2022.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off.
      Retrocesso in Eccellenza 2021-2022.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:
Il Biancavilla ha scontato un punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 Serie D 2020-2021
 Serie D 2020-2021 (gironi A-B-C)
 Serie D 2020-2021 (gironi D-E-F)

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2020